Etoga ist der Familienname folgender Personen:

 Patrick Etoga (* 1993), kamerunischer Fußballspieler
 Paul Etoga (1911–1998), kamerunischer Geistlicher, Bischof von Mbalmayo